Rudy Fernández o similar puede hacer referencia a:

Personas 
 Rudy Fernández o Rodolfo 'Rudy' Fernández Farrés (1985-), jugador español de baloncesto, que milita en las filas del Real Madrid, en la Liga Endesa.
 Rudy Fernández o Rodolfo "Rudy" Valentino Padilla Fernández (1952-2008), multi-premiado actor y productor filipino.